

Geografia 
 Amadi – regione del Sud Sudan
 Casa Amadi – edificio di villeggiatura sito a Marocco di Mogliano Veneto

Persone 
 Elechi Amadi – romanziere nigeriano
 Uche Nsonwu-Amadi – cestista nigeriano

Altro 
 Amadi – nome maschile igbo
 Amadi – nome maschile yoruba